Галифианакис (, ) — греческая фамилия. Известные носители:

 Галифианакис, Зак (род. 1969) — американский актёр.
 Галифианакис, Ник (род. 1928) — американский политик, конгрессмен от Северной Каролины в 1967—1973.
 Галифианакис, Николас  — американский карикатурист.